

Акназарово — присілок, Мелеузівський район, Башкортостан
 Акназарово — присілок, Хайбуллінський район, Башкортостан